Региональный совет — муниципальный орган верхнего уровня в некоторых странах:

 Региональный совет — одна из трех форм местного самоуправления в Израиле.
 Региональный совет — избираемый коллегиальный орган региона Франции.
 Региональный совет — избираемый законодательный орган в регионе Италии. 
 Региональный совет — муниципальный совет в Гонконге, отвечавший за коммунальные услуги в Новых территориях.